Семён Аркадьевич Экштут (род. 20 сентября 1954, Львов) — советский и российский философ, историк и писатель. Доктор философских наук. Ведущий научный сотрудник, руководитель Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории РАН. Заместитель шеф-редактора журнала «Родина». Ответственный редактор ряда энциклопедических изданий. Сфера интересов: интеллектуальная история, история культуры, философия истории, социальная философия. Сценарист документального исторического кино. Автор более 300 научных работ (из них 25 авторских книг с переизданиями ). Входит в десятку наиболее издаваемых историков в России.

Биография 
Родился в семье гвардии полковника, участника Великой Отечественной войны Аркадия Семёновича Экштута и инженера Марии Ефимовны Экштут.

В 1971 году окончил среднюю школу с золотой медалью, в 1976 году Философский факультет Московского государственного университета (диплом с отличием). Поступил в очную аспирантуру философского факультета МГУ, под руководством В. А. Вазюлина защитив в 1979 кандидатскую диссертацию. Защита докторского диссертационного исследования состоялась в Институте философии РАН в 1995 году.

В течение 15 лет занимался экономической социологией и социологией труда в отраслевом институте «Оргэнергострой». Проводил социологические исследования на крупнейших объектах энергетического строительства, в том числе на АЭС.

С 1994 года работает в журнале «Родина», а с 2001 года — в Институте всеобщей истории Российской академии наук (РАН). Ведущий научный сотрудник, руководитель Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории, редактор отдела «Российской газеты», с марта 2014 года заместитель шеф-редактора журнала «Родина».

Член Российского общества интеллектуальной истории (РОИИ) и редакционной коллегии журнала РОИИ «Диалог со временем». Член Никитского клуба (клуба учёных и предпринимателей России). Член Общественного совета при Комитете по культуре Государственной Думы.

Автор более 300 научных работ. Ответственный редактор ряда энциклопедических изданий издательства «Аванта+» (в том числе «Мир энциклопедий Аванта+»).

Семья 

Отец — Аркадий Семёнович Экштут (02.08.1924, Украинская ССР, Киевская область, г. Белая Церковь — 12.04.1982, г. Сочи), участник Великой Отечественной войны с сентября 1942 года. Звание и должность: гвардии полковник, командир взвода управления батареей, затем начальник разведки дивизиона (202-й Краснознамённый артиллерийский полк, 50-я стрелковая Запорожско-Кировоградская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия)

Награды:
  Орден Красной Звезды
  Орден Отечественной войны II степени
  Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
  Медаль «За боевые заслуги»
  Орден Красной Звезды
 Благодарности Верховного Главнокомандующего.

Мать — Мария Ефимовна Экштут.
Тесть — фронтовик, гвардии полковник, доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник Института проблем управления РАН, заслуженный деятель науки РФ Эдуард Анатольевич Трахтенгерц.

Научная работа 
Семён Аркадьевич — специалист в области интеллектуальной истории, истории культуры, философии истории, социальной философии. Также публикуется по темам, связанным с историей повседневной жизни, историей искусств, фалеристикой, униформологией, историей военной разведки. Ведёт исследования по альтернативной истории и контрфактическому моделированию.

В 1998 году в его «Манифесте историософского маньеризма» теоретически обоснован современный тип научной монографии с системой авторских доказательств, которые базируются на анализе ранее неизвестных произведений искусства из музейных, архивных частных и др. коллекций, то есть публикуемых и вводимых в научный оборот впервые. На протяжении двадцати лет автор атрибутирует произведения искусства: проводит идентификацию персонажей портретной живописи и графики из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Государственного литературного музея и художников — авторов произведений. Итог этой работы отражен в книге «Живописный детектив. Расследования и находки», которая увидела свет в 2018 году.

С. А. Экштут о своей работе, как ремесле историка:

В журнале «Родина» ведет постоянную рубрику «Ex Libris Родины»: эссе, исторические этюды, размышления и разборы Семёна Аркадьевича посвящены значимым публикациям архивных документов, книжным новинкам и наиболее важным художественным выставкам.

Выступает с докладами и лекциями в Китае, Швейцарии, Германии, США и др. странах: на Мировом культурном форуме в Тайху () и в Институте всемирной истории ()  (2011); в Базельском университете (2012); во Фрайбургском университете (2012); в Йельском университете и Колумбийском университете (2015), Лозаннском университете (2018).

Оценки и мнения 

Историк Андрей Витальевич Кореневский из Южного федерального университета о вкладе в методологию истории:

Историк Дмитрий Володихин характеризует творческую манеру историка: «Когда выходят его книги, статьи, очерки, профессиональная аудитория со спокойной душой принимает автора как „своего“. Почему бы нет? Опора на источники в наличии? Да. Основательный анализ этих источников имеется? Без сомнений. Знание современной литературы вопроса — вплоть до весьма „специальных“ работ видно? Профессионалу — да, видно. С другой стороны, читатель-неспециалист, просто интересующийся историей своего отечества гуманитарий, образованный человек, с легкостью читает лучшие книги Экштута. Тот всегда и неизменно задает тон разговора, абсолютно чуждый тяжеловесному вещанию „с кафедры“. Он играет с читателем не в игру „профессор и студент“, а игру „разговор двух приятелей“. А такая беседа должна звучать легко, приятно, занимательно. Собственно, так и есть: ознакомившись с очередным трудом Семена Аркадьевича, получаешь ощущение, будто вдоволь наговорился с блестящим собеседником».

Российский литературный критик Лев Аннинский считает, что Семён Аркадьевич «Соединяет в себе учёного-историка и увлеченного литератора», поскольку «строит свою историософию на „игре Случая“ и ауре подробностей», то есть использует в своих книгах маньеристский подход. Он «позволяет если не в реальности, то хотя бы в тексте вправлять „вывихнутые“ историей „суставы времени“, …назначает „главным героем исторического повествования“ не строгую логику, обратного хода не имеющую, а „мгновенный и непредсказуемый случай“… Привлекательность такого подхода состоит, помимо прочего, в том, что … „маньерист“ должен насыщать таким обилием фактов, без которых и „логике“ нечего делать в истории… Фактов, причем необкатанных, в книге Экштута много. Обширный ссылочный аппарат выдает в авторе скорее следопыта, чем строителя гипотез».

Владимир Бондаренко о книге С. А. Экштута «Юрий Трифонов» серии ЖЗЛ:

Новостное агентство Sputnik отмечает, что «отличительной особенностью Семёна Экштута является то, что он умеет результаты своих научных исследований облечь в форму, доступную и понятную не только представителям академических кругов, но и широкому кругу читателей», а литературный журнал «Нева» в рецензии на книгу историка «Империи последние мгновенья» обратил внимание на способность автора добывать закрытую информацию из открытых источников.

Награды 
Некоторые награды учёного:
 Благодарность министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «за значительный вклад в развитие отечественных средств массовой информации и в связи с 20-летием со дня основания журнала „Родина“» (2009).
 Почётная грамота Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям "за многолетний и плодотворный труд, вклад в развитие отечественных средств массовой информации и в связи с 25-летием со дня выхода в свет первого номера журнала «Родина» (2014).
 Почётная грамота Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям «за многолетний плодотворный труд в отрасли, высокое профессиональное мастерство» (2019).
 Грамота «За пропаганду истории и боевых традиций военной разведки России и высокий профессионализм, проявленный при подготовке специального выпуска журнала „Родина“»: «ГРУ. Центральному органу военной разведки России — 200 лет» (2012).
 Карамзинский крест,
 Крест «За увековечение памяти Отечественной войны 1812 года»
 Медаль Льва Толстого
 Медаль Александра Грибоедова.

Основные работы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Тютчеведы
Историки России
Сценаристы России
Преподаватели ГУГН
Биографы Владимира Ленина
Биографы Иосифа Сталина